Вілф Кьюд (,  4 липня 1906, Баррі —  5 травня 1968) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Вілф народився в валійському містечку Баррі 1906, хоча його дата народження інколи вказується 1910 роком. Його батько Гаррі згодом переїхав до канадського Вінніпега в пошуках кращої долі. Вілф займався хокеєм в місцевій команді. 

У 1927 році розпочав свою професійну хокейну кар'єру. З 1929 по 1940 виступає в НХЛ захищаючи кольори команд «Філадельфія Квакерс», «Бостон Брюїнс», «Чикаго Блек Гокс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Монреаль Канадієнс».

Загалом провів 301 матч у НХЛ, включаючи 19 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1936, 1937.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Філадельфія Квакерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти АХЛ‎